Операција Рибецал () се може односити на:

Операција Рибецал августа 1944, операција немачких и четничких снага у Црној Гори и Санџаку августа 1944.
Операција Рибецал фебруара 1945, операција немачких снага у средњој Босни  4. фебруара 1945.